Санта Роса Нумеро Дос има више значења:

 Санта Роса Нумеро Дос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Роса Нумеро Дос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику